Уса:

 Уса — железнодорожная станция Сосногорского отделения Северной железной дороги.

Населённые пункты 
Белоруссия
 Уса — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Уса — хутор в Столбцовском районе Минской области.

Россия
 Уса — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Уса — посёлок в Городском округе Инта Республики Коми.

Япония
 Уса — город в префектуре Оита.

Реки 
Белоруссия
 Уса (приток Березины) — в Минской области.
 Уса (приток Немана) — в Минской области.

Россия
 Уса (приток Варзинки) — в Алнашском районе Удмуртской Республики.
 Уса (приток Волги) — в Самарской области.
 Уса (приток Вороницы) — в Смоленской и Брянской областях, приток Вороницы.
 Уса (приток Иртыша) — в Тюменской области.
 Уса (приток Кияука) — в Ишимбайском районе Башкортостана.
 Уса (приток Печоры) — в Республике Коми (565 км).
 Уса (приток Томи) — в Кемеровской области (179 км).
 Уса (приток Уфы) — в Башкортостане (126 км).
 Уса (приток Цильмы) — в Республике Коми (135 км).

См. также 

 Уса-Степановка — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Ус (значения)
 Усы (значения)
 Усса (значения)

Примечания